La Serie A2 2016-2017 è stato il torneo di secondo livello del campionato italiano di hockey su pista per la stagione 2016-2017. La competizione è iniziata il 5 novembre 2016 e si è concluso il 30 maggio 2017.

Al termine della stagione regolare è stato promosso in Serie A1 il  e dopo i play-off promozione il ; sono retrocessi in Serie B il  e l'.

Squadre partecipanti

Stagione regolare

Risultati

Classifica finale 

Legenda:
  Partecipa ai play-off promozione.
      Promosso in Serie A1 2017-2018.
      Retrocesso in Serie B 2017-2018.

Note:
Tre punti a vittoria, uno per il pareggio, zero a sconfitta.

Play Off Promozione

Tabellone

Semifinali 
 (2) Thiene vs. (5) Molfetta

 (3) Montecchio Precalcino vs. (4) Bassano

Finale 
 (2) Thiene vs. (3) Montecchio Precalcino

Verdetti

Coppa Italia di serie A2

Squadre partecipanti

Tabellone

Semifinali

Finale

Collegamenti esterni 
 
 

Edizioni del campionato italiano di hockey su pista di secondo livello
Italia
Italia